Баден-Баден 1988 — международный шахматный турнир, проходивший в июле 1988 года в Баден-Бадене.

В отличие от турниров 1981 и 1985 гг., в которых участвовали 14 шахматистов, организаторы пригласили только 8 участников. В связи с этим турнир проходил в 2 круга. Победу в соревновании одержал советский гроссмейстер В. В. Цешковский, проведший турнир без поражений и на полтора очка опередивший румына М. Шубу и югослава Д. Райковича.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Баден-Баден (шахматный турнир)
1988 год в шахматах
Июль 1988 года
Спорт в Германии в 1988 году